Шабашо́в — русская фамилия.

 Шабашов, Иван Константинович (род. 1997), более известный как Lovv66 — российский рэпер
 Шабашов, Николай Васильевич (1925 — ?) — вальщик леса Заводоуспенского леспромхоза Тугулымского района Свердловской области, Герой Социалистического Труда.
 Шабашов, Олег Михайлович (род. 1967) — российский пауэрлифтер и дзюдоист-паралимпиец.
 Шабашов, Сергей Михайлович (1923—2007) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Витебского обкома КП Белоруссии (1971—1983).
 Шабашов, Фёдор Филиппович (1914—1992) — участник Великой Отечественной войны, герой СССР.